Chambers kan avse:

 Chambers County, Alabama
 Chambers, Nebraska
 Chambers County, Texas

Personer
 Dennis Chambers (1959–), en amerikansk trummis
 Dwain Chambers (1978–), en brittisk friidrottare
 Paul Chambers (1935–1969, en amerikansk kontrabasist
 Peter Chambers (död 1678-1680), svensk grosshandlare
 William Chambers (arkitekt) (1723–1796), arkitekt
 William Chambers (förläggare) (1800–1883), förläggare

Se även
 Chambers Creek
Chambers Island
Chambers Lake

Engelska efternamn